Aleksandr Sonin – calciatore russo
 Georgij Stepanovič Šonin – cosmonauta sovietico
 Konstantin Sonin – economista russo
 Nikolay Yakovlevich Sonin – matematico russo
 Song Sonin – vero nome di Sonim, cantante giapponese di origine coreana
 Sonin – politico manciù